Mörli ist der Name von:

 Mörlialp, ein Skigebiet im Kanton Obwalden

Mörli ist der Familienname von:
 Andreas Mörli (auch: Mörlin) (um 1515–1580), Unterbürgermeister, Amtsunterbürgermeister, Amtsbürgermeister, Altbürgermeister und Reichsvogt von St. Gallen
 Berthold Mörli (vor 1463), Organist des Doms St. Stephan in Passau, siehe Orgeln des Domes St. Stephan #Domkapellmeister und Organisten
 Wiborata Mörli (vor 1504–1550), Oberin der Unteren Klause St. Leonhard in St. Gallen